Taroko (taal), een van de twee Atayalische talen
 Toda (Saitama), een stad in de Japanse prefectuur Saitama
 Toda (volk), een stam in Zuid-Indië

 TODA, een afkorting voor takeoff distance available, een maat voor de lengte van een startbaan